Babaryka ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Babaryka (* 1982), ukrainischer Marathonläufer
 Wiktar Babaryka (* 1963), weißrussischer Bankmanager und Politiker